Михаил Максимо́вич:
 Максимович, Михаил Александрович (1804—1873) — учёный: историк, ботаник, этнограф, филолог, первый ректор Киевского университета.
 Максимович, Михаил Борисович (Иоанн Шанхайский; 1896—1966) — епископ Русской православной церкви заграницей  и архиепископ Западно-Американский и Сан-Францисский.
 Максимович, Михаил Михайлович (1867—1923) — русский врач, основатель лечебных заведений на Рижском взморье.
 Ма́ксимович, Михаил (Михаило) (1760—1819) — сербский писатель.